, école de jurisprudence italienne des  ;
 École de Bologne, académie artistique italienne entre le  ;
 École de Bologne, courant historique italien du .